Mixquiapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mixquiapan, Hidalgo, Acatlán, 
 Mixquiapan, Puebla, Tecomatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar